Molling

ist der Familienname folgender Personen:
 Claudius Molling (* 1933), österreichischer Bildhauer und Restaurator
 Jochen Molling (* 1973), deutscher Eishockeyspieler
 Josef Molling (1877 oder 1878–1931), deutscher Bankier
 Karl Heinz Molling (* 1972), italienischer Freestyle-Skier
 Max Molling (1834–1910), Begründer des Kaufhauses Max Molling & Co. in Hannover

bezeichnet die Unternehmen
 A. Molling & Comp. (1887–1939), „arisierter“ (Kinderbücher-)Verlag und lithografische Kunstanstalt in Hannover und Berlin
 M. Molling & Comp., ehemaliges Mode- und Textilwarenhaus in Hannover